Bader bezeichnet:

 Bader als Betreiber einer Badestube, einen mittelalterlicher Beruf
 Bader Versand, ein Versandhaus
 Bader (Unternehmen), einen Hersteller von Leder für die Automobilindustrie
 Bader als österreichischer Ausdruck für einen Paukarzt bei der Mensur
 Bader (Familienname), einen deutschen Familiennamen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bader (Illinois), im Schuyler County
 Bader (Texas), im Medina County

Sonstiges:
 Bader Creek, Fließgewässer im Mason County, Texas
 Bader Drain, Kanal im Tuscola County, Michigan
 Bader Memorial Park, Park im Merrick County, Nebraska
 Bader Park, Park im Washtenaw County, Michigan
 Bader Tanko, Dorf in der Gemeinde Bader Goula in Niger

Siehe auch:
 Baader
 Beder